Index (latinsky, původně „ukazováček“), znamená ukazatel, seznam, přehled; tento pojem se využívá v těchto významech:

seznam všeobecně, jako např.:
 obsah knihy;
 vysokoškolský index – výkaz o studiu, studijní průkaz se seznamem zapsaných předmětů, přednášek, seminářů a studijních výsledků (z latinského „index lectionum“ – seznam přednášek, výkaz přednášek)

exaktní vědní obory
 index (matematika) – malý pomocný symbol, rozlišující jiné symboly
 index (číselný poměr) – poměrné číslo, fyzikální či jiný ukazatel vztahů mezi různými hodnotami téže veličiny
 index lomu – fyzikální pojem používaný v optice; vizte též refraktometrie
 index podání barev
 index absorpce
 index biologické stability
 index klíčivosti semen
 lebeční index – anatomický pojem používaný v lékařství 
 index cirkulace – v meteorologii udává intenzitu pohybu vzduchových mas
 glykemický index
 Lequesnův index a algofunkční index WOMAC – vizte též Osteoartróza
 Index aktivity Crohnovy choroby (CDAI) – vizte Crohnova choroba
 seznam:
 Index Catalogue a Seznam IC objektů – v astronomii
 Index plantarum
 Index seminum

aplikované vědní obory
 modulační index – u frekvenční nebo fázové modulace
 Marshallův index v balistice
 index (databáze) – pomocná datová struktura umožňující rychlé vyhledávání ve větších objemech dat
 Index v adresáři webserveru – výchozí soubor v adresáři přístupném z internetu
 některé z registrů procesoru
 Source Index, Destination Index – registry architektury x86
 indexové registry architektury IA-32

ekonomie
 Big Mac Index – porovnání cenových hladin ve světě
 index mizerie – součet inflace a míry nezaměstnanosti
 cenový index – slouží k porovnání cenové hladiny v různých časových obdobích
 burzovní index (akciový index)
 Index PX
 index spotřebitelských cen (CPI)
 Herfindahl index (také známý jako Herfindahl–Hirschman Index, HHI, někdy HHI-skóre) –  je měřítkem velikosti firem ve vztahu k trhu, neboli indikátorem míry konkurence na daném trhu

různé společenské ukazatele
 index životních nákladů – pojem z ekonomické statistiky, ze sociologie
 index vnímání korupce
 index soukromí

demografie
 index lidského rozvoje
 index plodnosti
 index mrtvorozenosti
 Pearlův index
 KOF-index – index měření globalizace

lingvistika
 index (lingvistika) – druh znaku, kde mezi znakem a jím označovaným objektem existuje věcná souvislost
 index opakování – číselný údaj udávající míru opakování některých slov v nějakém textu
 citační index – viz též scientometrie, 
 Hirschův index (h-index nebo H-index)

literatura
 Index (nakladatelství) – české exilové nakladatelství založené počátkem 70. let 20. století v Kolíně nad Rýnem
 Index (časopis) – český kulturní a politický časopis z konce 60. let 20. století
 Index on Censorship – časopis
 seznam zakázaných děl:
 Index Librorum Prohibitorum – seznam literatury, zakázané katolickou církví
 index zakázané literatury – jeden z nástrojů cenzury, upravené zákony
 index (zákaz) – seznam zakázaných děl včetně jejich tvůrců, ale i činností, postojů, za totality předmět zvůle

místopisná jména
 Index (Washington) – město v americkém státě Washington

ostatní
 Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti
 Saprobní index
 tvarový index – vizte též kamenivo → Zkouška tvarového indexu
 Index Braille – firma vyvíjející software pro smyslově postižené, např. WinBraille
 zátěžový index – parametr testování pneumatik
 index – lat. ukazovák
 Pokédex – seznam pokémonů (pokémon index)

Související články 
 indexování
 cache
 stránkování paměti
 internetový vyhledávač
 PageRank
 seznam
 rejstřík
 registr
 katalog

Externí odkazy